Cheiro de Amor
Cheiro de Amor (canção)
Cheiro de Amor (compacto)

Desambiguação